Спасательная шлюпка:
 Спасательная шлюпка — гребная, парусная или моторная шлюпка специальной конструкции с расположенными на ней неприкосновенными запасами и оборудованием.
 Спасательная шлюпка (фильм) — фильм Альфреда Хичкока.
 Спасательная шлюпка (роман) — роман Гарри Гаррисона.